Mobiler Dienst steht:
 in der Nachrichtentechnik für Standortbezogene Dienste
 Dienstleistungen, die für Mobilgeräte angeboten werden
 im deutschen Bildungssystem für eine Form der Sonderpädagogik, siehe Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
 allgemein Dienstleister, die ihre Kunden aufsuchen, beispielsweise ein mobiler Pflegedienst